Паша́ (сокращ. персидск. «падишах» - верховный правитель.; ,  — paşa, от , восходящего к  — правитель) — высокий титул в политической системе Османской империи, в Египте (до 1952 года) и некоторых других мусульманских странах.

Официальное применение титула 
"Пашой" именовали, как правило, преимущественно высших военных чинов. В качестве почётного титула «паша» примерно равен генералу. Только османский султан и (делегированием) хедив Египта могли жаловать титулом паши. Изначально титул дополнял  исключительно заслуги военачальников, но впоследствии девальвировался и мог применяться по отношению к любому высокопоставленному официальному лицу или вообще лицу постороннему, удостоенному подобной чести. Выше пашей стояли хедивы и визири (визирь - зам. правителя в его отсутствие), ниже — беи.

Существовали паши трёх степеней — бейлербей-паша, мирмиран-паша и мирлива-паша, что отмечалось числом конских хвостов (бунчуг), павлиньих хвостов или хвостов яков, четыре хвоста носил только сам султан как верховный военачальник.

Неофициальное применение титула паши́ 

Неофициально титула «паша» удостоились многие русские начальники:
  Фельдмаршал (впоследствии генералиссимус) Александр Васильевич Суворов — «Топал-паша»  (то есть Хромой генерал).
 Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев — «Ак-паша» (что значит Белый генерал).
 Выдающийся адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков — «Ушак-паша».

Титула «Красный паша» удостоился и дипломат, первый полпред СССР в арабских странах мусульманин-коммунист Карим Хакимов, по национальности татарин.

Титул "Паша" получил Зеки Мюрен (тур. Zeki Müren, 6 декабря 1931 — 24 сентября 1996) — турецкий певец, композитор, актёр и поэт. Он был известен как «Солнце от мира искусства» и «Паша».

См. также 
 Османские султаны

Примечания

Литература 
 
 Словарь иностранных слов. М. 1989. С.377.

Ссылки 

 

Турецкие титулы
Титулы Ирана